Чернігівська центральна міська бібліотека імені М. М. Коцюбинського — публічна бібліотека в місті Чернігові (Україна); бібліотечно-бібліографічний, культурно-просвітницький і краєзнавчий, науково-методичний центр Чернігова. Є однією з найбільших бібліотек міста. Носить ім'я видатного українського письменника Михайла Михайловича Коцюбинського. 27 лютого 2022 року будівля постраждала від авіабомбардування: було пошкоджено дах, стіни, відсутні вікна, вибито внутрішні перегородки та двері.

Історія 

Хроніка основних подій

Початок 

1948 Відкриття в Чернігові міської бібліотеки в приміщенні колишньої обласної філармонії. На той час бібліотека розміщувалась в одній кімнаті, мала 700 примірників книг і налічувала 130 читачів.

Призначення виконуючою обов'язки завідувачки бібліотеки Лідії Василівни Дейнеко. На кінець року призначено завідувачем Феодосія Григоровича Шума.

1949 Призначення завідувачкою бібліотеки Лізи Олександрівни Підгурської, яка працювала на цій посаді 10 років.

1951 Отримання бібліотекою нового приміщення, де відкрито читальний зал і абонемент. Організовано 18 пересувних пунктів, які обслуговували жителів міста в гуртожитках і на підприємствах.

1953 Присвоєння міській бібліотеці імені Михайла Михайловича Коцюбинського на прохання Ірини Михайлівни Коцюбинської, громадськості та колективу бібліотеки.

1959 Призначення директором бібліотеки Дмитра Григоровича Примака.

1961 Отримання бібліотекою нового приміщення, збудованого за індивідуальним проектом, по вулиці Кирпоноса, 22. Бібліотека знаходиться тут і нині.

Призначення директором бібліотеки Миколи Олександровича Волкова.

1976 Створення Чернігівської міської централізованої бібліотечної системи, в структурі якої 13 бібліотек: Центральна бібліотека імені М. М. Коцюбинського, Центральна бібліотека для дітей імені О. П. Довженка, бібліотека-філія № 1 для молоді, 7 бібліотек-філій для дорослих, 3 бібліотеки-філії для дітей.
 
Бібліотека імені М. М. Коцюбинського одержує статус Центральної бібліотеки і стає організаційним і методичним центром для бібліотек всіх систем та відомств міста.

1983 Призначення директором Центральної бібліотеки імені М. М. Коцюбинського та Чернігівської міської централізованої бібліотечної системи Марії Яківни Мостової, яка працювала на цій посаді 20 років.

1991 Ведення в практику роботи нових умов господарювання.
Вивчення та використання на практиці досвіду Барановицької міської ЦБС Брянської області, Ірпіньської міської ЦБС Київської області.

1994 Відкриття бібліотечного пункту видачі при Центральній бібліотеці імені М. М. Коцюбинського на базі колишньої бібліотеки Чернігівського обкому профспілок працівників державних закладів.

1998 Урочисте відзначення 50-річчя від дня заснування Чернігівської міської бібліотеки ім. М. М. Коцюбинського.

2000-ні 
2001 Отримання гранту від Бюро у справах освіти і культури Держдепартаменту США в результаті перемоги в конкурсі. Адмініструє проект Рада міжнародних досліджень та обмінів (IREX). Створення безкоштовного Інтернет-центру у бібліотеці.

2002 Створення електронного каталогу книг і каталогу періодичних видань, що надходять до міської централізованої бібліотечної системи.

Відкриття сектору контролю та обліку з метою збереження бібліотечних фондів.

2003 Відкриття Центру правової інформації з питань місцевого самоврядування. Започатковано проведення щорічних круглих столів до Дня місцевого самоврядування.
 
Призначення директором Центральної бібліотеки імені М. М. Коцюбинського та централізованої бібліотечної системи Власенко Н. І., заслуженого працівника культури України.

2005 Організація і проведення міського конкурсу «Найкраща бібліотека року».

Всеукраїнська науково-практична конференція для бібліотечних працівників «Актуальні проблеми екологічного інформування громадськості у роботі бібліотек».

Відкриття відділу комп'ютерного забезпечення з Інтернет-центром.

2006 Створення електронних краєзнавчої та систематичної картотеки статей, електронної бази даних «Рішення міської ради».
 
2008 Відкриття головного сайту Чернігівської міської централізованої бібліотечної системи. Безкоштовну інформаційну та технічну підтримку сайту надає Український Просвітницький Інститут.
 
Відзначення 60-річчя від дня заснування бібліотеки та 55-річчя присвоєння бібліотеці імені Михайла Михайловича Коцюбинського.

2009 Проведення на базі Центру правової інформації з питань місцевого самоврядування круглого столу «Соціокультурна інтеграція членів громади з особливими потребами».

Організація і проведення загальносистемного конкурсу «Авторська книжкова виставка». Серед переможців в номінації «Авторська виставка для молоді» — бібліотечний пункт Центральної бібліотеки імені М. М. Коцюбинського.

2010- 

2010 Присвоєння директорові Чернігівської міської централізованої бібліотечної системи Ніні Іванівні Власенко почесного звання «Заслужений працівник культури України».

Участь у конкурсі програми Бібліоміст (IREX) «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету» та отримання гранту на відкриття в ЦБС трьох безкоштовних Інтернет-центрів.

Участь в регіональному тренінгу «Роль бібліотек у розповсюдженні інформації про діяльність органів влади усіх рівнів» (місто Харків). Приєднання бібліотеки до Мережі Пунктів Доступу Громадян до офіційної інформації органів державної влади (проект Програми сприяння Парламенту II та Української Бібліотечної Асоціації).

Участь у Всеукраїнському конкурсі проектів розвитку місцевих громад ініціативи «Лідер бібліотечної справи-ІІ» від програми Бібліоміст (IREX) та перемога з проектом «Інтернет. Бібліотека. ЄВРО-2012».

Круглий стіл до 20-річчя місцевого самоврядування «Читання в соціокультурному просторі міста Чернігова». Започаткування проекту «Чернігів – місто, що читає».

Відкриття безкоштовного Консультативного пункту юридичної клініки у партнерстві з Чернігівським інститутом інформації, бізнесу і права (ЧІІБІП) імені академіка Ю. Бугая.

Організація загальносистемного конкурсу «Найкращий масовий захід».

Відкриття мистецької галереї «Вернісаж у бібліотеці».

2011 Перемога бібліотеки імені М. М. Коцюбинського в обласному конкурсі «Найкраща бібліотека року» за підсумками 2010 року.
 
Організація і проведення першої віртуальної конференції в режимі Skype «Читання в соціокультурному просторі». Учасники – працівники Центральної міської бібліотеки Дніпропетровської ЦБС, ЦБ імені М. Горького ЦБС міста Краматорська, ЦБ імені Лесі Українки ЦБС міста Дружківки Донецької області та Чернігівської міської ЦБС.

Запровадження міських загальносистемних акцій: «Бібліотека без канікул» (літні читання) та «Читаючий тролейбус».

Участь представників бібліотеки у Всеукраїнському «Ярмарку інноваційних бібліотечних послуг та електронного урядування» в Національному центрі «Український дім» (місто Київ).

Участь у міжнародній навчальній поїздці до Польщі переможців конкурсу проектів ініціативи «Лідер бібліотечної справи-ІІ».

Отримання гранту від програми «Бібліоміст» та реалізація проекту «Інтернет. Бібліотека. ЄВРО-2012».

Відкриття на безкоштовній платформі власного сайту бібліотеки імені М. М. Коцюбинського.

Відкриття власної сторінки Канадсько-Українського центру на сайті бібліотек Чернігівської міської ЦБС «Одинцова, 7-в».

Участь у міський благодійній акції «Танець Мрії-3». Отримання бібліотекою нових комп'ютерів від благодійників.

2012 Перше місце у загальноміському конкурсі на найкраще святкове новорічне оформлення закладів, установ та організацій міста. На створення креативної ялинки із книжок пішло 2012 томів нових книг.

Участь у міжнародному бібліотечному Ярмарку інновацій «Сучасна бібліотека: розвиваємо місцеві громади» в Національному центрі «Український дім» (місто Київ).

Участь у регіональному форумі «Партнерство бібліотек та НУО: нові можливості» за програмою «Бібліоміст» (місто Полтава).

Вивчення передового досвіду роботи бібліотек міста Гомеля під час міжнародного професійного візиту до республіки Білорусь.

Запровадження і проведення вперше у Чернігові інформаційно-просвітницької акції «Ніч у бібліотеці».

Заснування фотоклубу «Прекрасне поруч» під керівництвом відомих чернігівських фотографів, членів Національної спілки фотохудожників України Віктора Кошмала та Миколи Турчина.

Організація і проведення загальносистемного конкурсу плакатів «Молодь обирає здоров'я».

Участь у Всеукраїнському соціологічному дослідженні «Патріотизм у розумінні сучасної молоді».

Впровадження годин інформації з питань культури для керівників комунальних закладів культури міста на базі Центру правової інформації з питань місцевого самоврядування.

Створення видавничої серії бібліографічних посібників «Автографи заговорили…».

2013 Відкриття факультету комунікацій та інформаційних технологій «Університету 60 плюс» — безкоштовного навчального закладу для людей похилого віку. Університет створено з ініціативи бібліотеки за підтримки Чернігівської міської ради і завдяки гранту, отриманого в результаті перемоги Чернігівської міської централізованої бібліотечної системи у конкурсі програми Бібліоміст.

Участь в першому міжрегіональному бібліотечному ярмарку Української бібліотечної асоціації та програми Бібліоміст (місто Суми).

Проведення циклу семінарів-тренінгів для бібліотекарів ЦБС «Приєднуємося до електронного урядування».

Поповнення фонду Канадсько-Українського центру унікальними україномовними виданнями з бібліотеки політичного емігранта Павла Пришиби: понад 600 книг надійшло із США від його доньки Євдокії Трипупенко.

Зустріч громади міста з представниками української діаспори із Філадельфії Євдокією Трипупенко та її доньками Олею та Лесею.

Участь у запису телепередачі «Перевтілення» з циклу профорієнтаційних журналістських програм ТРА «Новий Чернігів».

Перемога сайту бібліотеки імені М. М. Коцюбинського у спеціальній номінації «Найкраще використання мультимедійних матеріалів» конкурсу бібліотечних вебсайтів від платформи EDUkIT, проведеного для заохочення активного використання бібліотеками новостворених онлайн-порталів для поширення інформації про сучасні бібліотечні послуги в мережі та залучення нових користувачів

Урочисте відзначення 65-річчя від дня заснування міської бібліотеки імені М. М. Коцюбинського.

Акція «Ніч поезії в бібліотеці» до Всесвітнього дня поезії.

Проведення загальносистемного конкурсу «Створимо логотип ЦБС разом» з метою формування фірмового стилю ЦБС. Створення робочої творчої групи з розробки логотипу ЦБС на основі найкращих конкурсних ідей.

Вивчення досвіду інноваційних методів роботи бібліотек Вінницької області та бібліотек Закарпаття.

Структура 

Відділ обслуговування:
 Абонемент
 Кафедра по обслуговуванню юнацтва
 Читальний зал
 Зал періодики
 Канадсько-український бібліотечний центр
 Центр правової інформації з питань місцевого самоврядування

Сектор обліку та контролю

Відділ комплектування та обробки літератури

Відділ методичної та бібліографічної роботи

Відділ інформаційних технологій та електронних ресурсів.

Канадсько-Український бібліотечний центр 

Центр відкритий 24 вересня 1999 у Чернігові українською діаспорою Канади. Є самостійним підрозділом бібліотеки імені М. М. Коцюбинського. Спочатку був розташований при бібліотеці-філії філії № 4 міської бібліотечної мережі, на вулиці Захисників України, 7-В.

Історія

Наприкінці 1990-их до Чернігова з Торонто вчергове приїхала доктор пані Марія Фішер-Слиж, одна з діячів української діаспори Канади. Як член Ліги українських меценатів пані Марія багато допомагала українській незалежній пресі, нашим ученим, зокрема археологічним дослідженням гетьманської столиці Батурина. Щороку пані Марія бувала в Україні, в тому числі як делегатка Всесвітніх форумів українців, за першої нагоди приїздила і до Чернігова, який їй дуже сподобався.

Того разу пані Марія прибула до нашого міста від імені Товариства приятелів Канади ще з одним активістом цієї організації, письменником Степаном Горлачем. Гості завітали до редакції газети «Сіверщина», видання обласної «Просвіти». На той час Петро Антоненко вже кілька років був редактором газети і товаришував з пані Марією, аж до її смерті в Торонто 2012 року.

Гості повідомили, що українська діаспора Канади почала цікавий проект — створення в Україні Канадсько-Українських бібліотечних центрів. І одним із перших міст для такого центру обрали Чернігів. Гості запитали, наскільки це реально. Петро Антоненко як журналіст і просвітянин підтримав цю ідею. Він вийшов на обласну бібліотеку імені Короленка. Передав єдину умову гостей: такий центр має функціонувати як окремий заклад, тобто його книжковий фонд не треба розпорошувати по різних бібліотеках.

На жаль, обласна бібліотека була не в змозі виконати цю умову. Причина в тому, що всім відомий красивий старовинний будинок бібліотеки вже ледве вміщав головну бібліотеку області. Тут було дуже тісно для нормальної роботи закладу.

Ентузіасти звернулися до центральної міської бібліотеки ім. Коцюбинського. Сподівання були на те, що вона має по місту понад десяток бібліотек-філій, де й міг би розміститися такий центр. Тодішня директорка Марія Яківна Мостова щиро підтримала цю ідею. І нинішня директорка Ніна Іванівна Власенко, яка на цій посаді з 2003, всіляко підтримує бібліотечний центр. Його розмістили у філії № 4 міської мережі, на вулиці Одинцова (нинішня назва — Захисників України), 7-В, не в центрі, натомість це густонаселений «район Рокосовського», як його називають. Недалеко до обох університетів Чернігова.

Товариство приятелів Канади доставило до Чернігова весь книжково-журнальний фонд і 24 вересня 1999 Канадсько-Український бібліотечний центр урочисто відкрили. За участю представників Посольства Канади в Україні, міської влади й пані Марії Фішер-Слиж, яку проголосили почесним фундатором центру. Центр розмістився у великому читальному залі бібліотеки.

Фондом центру постійно користувалися учні, студенти, викладачі, всі охочі. Тут проводили спільно з бібліотекою-філією № 4 різні заходи для читачів. Фонд постійно поповнювався дарунками українців діаспори. Наприклад, дуже вагомий такий дарунок — домашня бібліотека Павла Пришиби, відомого діяча діаспори, яку по його смерті родина подарувала центру. Кілька років тому міська бібліотека завдяки програмі «Бібліоміст» отримала комп'ютерний клас. Його також розмістили тут, у центрі, до послуг читачів.

Центр спокійно діяв 17 років. Наприкінці 2016 з'явилася загроза центрові — чималий двоповерховий будинок бібліотека (власне, три в одній — центр, бібліотеки для дорослих і для дітей) ділить зі школою мистецтв, яку вирішили розширити за рахунок бібліотеки. За кілька років понад півдесятка приміщень бібліотек у цьому будинку перейшли до школи мистецтв, у тому числі дві читальні зали.

Сучасний стан

На початку 2017 Канадсько-Український бібліотечний центр вижили із займаного стільки років приміщення й «запхнули» в бічну, мало освітлену кімнату. Тут уже не стало місця і для комп'ютерного класу, його «розпорошили» по бібліотеках міста.

У 2019 центр переведений у приміщення центральної міської бібліотеки ім. Коцюбинського.

Завідувач центру — молодий письменник Іван Баран, котрий ще учнем молодших класів видавав свої перші книжки поезії. Його тато — священик, отець Мирон, мама — філолог, доцент, голова обласної організації Національної спілки письменників Ганна Арсенич-Баран. Іван закінчив університет, гуртує довкола бібліотечного центру читачів, особливо своїх ровесників, молодь. Створив тут літературний клуб, де читає лекції про маловідоме в українській літературі.

Фонд

У фонді центру сотні книг — подарунок українців Канади. Це художня література, історія, філософія. Багато діаспорних видань, які в радянські часи просто не могли були опубліковані в Україні, книги заборонених авторів — репресованих письменників, політемігрантів. Це Іван Багряний, Олександр Олесь, Олена Теліга, Євген Маланюк, інші видатні письменники. Є тут Британська енциклопедія, в оригіналі, — цього багатотомника нема й в обласній бібліотеці. Є також багатотомний енциклопедичний словник англійською мовою, видання — Нью-Йорк, 1959—1960 роки, енциклопедії і словники українською мовою, інші цінні видання.

Міська бібліотека поповнює його новими книгами, є передплата на періодику.

Дарують сюди книги також читачі. Свою бібліотеку подарувала читачка центру, історик, кандидат наук Тамара Павлівна Демченко.

Станом на 2019 фонд Центру налічує понад 4 тис. екземплярів. Тут — книги про УПА, репресії, Голодомор та інші події новітньої історії України. Є також унікальні англомовні видання, зокрема «Британіка» (Британська енциклопедія)

Клуби

Фотоклуб «Прекрасне поруч» 

У Чернігівській центральній міській бібліотеці ім. М. Коцюбинського у листопаді 2012 року розпочав роботу фотоклуб «Прекрасне поруч» під керівництвом відомих чернігівських фотомитців, членів Національної спілки фотохудожників України, Миколи Турчина та Віктора Кошмала. Члени фотоклубу «Прекрасне поруч» — люди різного віку та різних професій, яких об'єднує інтерес до фотомистецтва.

20 червня 2013 року відбулося відкриття першої звітної виставки фотоклубу «Прекрасне поруч». На даний час фотоклуб представив декілька загальних та персональних фотовиставок. Члени фотоклубу беруть активну участь в загальноміських та всеукраїнських фотовиставках та фотоконкурсах.

Університет 60 плюс 
«Університет 60 плюс» — безкоштовний навчальний заклад для людей похилого віку. Університет створено у грудні 2013 року, з ініціативи бібліотеки за підтримки Чернігівської міської ради і завдяки гранту, отриманого в результаті перемоги Чернігівської міської централізованої бібліотечної системи у конкурсі програми Бібліоміст.
В Університеті 60 плюс, навчання здійснюється на трьох факультетах:
 Філологічний факультет;
 Юридичний факультет;
 Факультет комунікацій та інформаційних технологій.

Конкурси

Найкраща книга року 
Літературний конкурс «Найкраща книга року», започаткований в 1999 році, проводиться на базі центральної бібліотеки ім. М. М. Коцюбинського Чернігівської міської ЦБС. Цей конкурс проводиться щорічно. Мета конкурсу — підтримати вітчизняних письменників, науковців і видавців. Конкурс сприяє виявленню найкращих творів друку, пов'язаних з Чернігівщиною. Відзначаються книги, які користуються популярністю у читачів.

Крім того, книги повинні мати високий художній чи науковий рівень та ошатний дизайн.

Учасниками конкурсу можуть стати письменники, відомі діячі рідного краю, які надрукували свої книги на території Чернігівської області. Книги приймаються в таких номінаціях: наукова література; галузева література; проза; поезія; гумор; література для дітей та юнацтва; мемуари.

Див. також 

 Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт ЧМЦБС 
 Офіційний сайт 

Бібліотеки Чернігова
Публічні бібліотеки Чернігівської області
Об'єкти, пошкоджені чи знищені в ході російського вторгнення в Україну (2022)